Мэри Линн Райскаб (; род. 22 июня 1971) — американская актриса и комедиантка.

Биография 
Мэри Линн родилась в Детройте, штат Мичиган, и выросла в Трентоне, в семье Тони и Бетти Райскаб. Её отец был трубопроводчиком, а мать работала помощницей фармацевта. Она имеет чешские и польские корни. В молодости Мэри Линн хотела стать художником, поэтому после окончания школы поступила в Институт художеств в Сан-Франциско. В студенческие годы стала посещать школу актёрского мастерства.

Карьера 
После окончания института из-за недостатка денег Мэри Линн посещала различные ночные заведения в качестве комика и музыканта. Позже в одном из баров была замечена и приглашена на кастинг.

Личная жизнь 
С 2009 по 2019 год Райскаб была замужем за Мэттью Ролфом, от которого у неё есть сын Валентайн (род. 2008).

Райскаб — бисексуалка.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Комедиантки США
Киноактрисы США